Terkmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Terkmann (1885–1940), estnischer Organist und Orgelbauer
 Gustav Terkmann (1850–1924), estnischer Orgelbauer, Vater von August Terkmann